Charles Wheeler ist der Name folgender Personen:

* Charles Wheeler (Maler) (Charles Arthur Wheeler; 1880–1977), australischer Maler
 Charles Wheeler (Bildhauer) (Charles Thomas Wheeler; 1892–1974), britischer Bildhauer, Maler und Medailleur
 Charles Wheeler (Journalist) (Selwyn Charles Cornelius-Wheeler; 1923–2008), britischer Journalist
 Charles F. Wheeler (1915–2004), US-amerikanischer Kameramann
 Charles K. Wheeler (1863–1933), US-amerikanischer Politiker